Толен (Казахстан) — село у складі Каратобинського району Західно-Казахстанської області Казахстану;
 Толен (громада) — громада в Нідерландах, у провінції Зеландія.
 Толен (місто) — місто в Нідерландах, у громаді Толен провінції Зеландія.
 Толен (острів) — острів в Нідерландах, у громаді Толен провінції Зеландія.